NN:

 Netscape Navigator
 NewsNetwork

Див. також 
 N.N.